Hobart steht für:

 Hobart, Hauptstadt Tasmaniens (Australien)
 das Erzbistum Hobart
 Hobart (Unternehmen), ein Gerätehersteller für gewerbliche Küchen- und Spültechnik
 (4225) Hobart, ein Hauptgürtelasteroid

Hobart ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Hobart (1787–1858), US-amerikanischer Politiker
 Alice Tisdale Hobart (1882–1967), US-amerikanische Schriftstellerin
 Augustus Charles Hobart (auch Hobart Pascha, Baron Hobart, 1822–1886), britisch-türkischer Admiral
 Clarence Hobart (1870–1930), US-amerikanischer Tennisspieler
 Garret Hobart (1844–1899), US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident der Vereinigten Staaten
 Jennie Tuttle Hobart (1848–1941), Ehefrau Garret Augustus Hobarts, des ehemaligen Vizepräsidenten der USA
 John Sloss Hobart (1738–1805), US-amerikanischer Politiker
 Percy Hobart (genannt Hobo; 1885–1957), britischer Panzeroffizier
 Robert Hobart, 4. Earl of Buckinghamshire (1760–1816), britischer Politiker
 Rose Hobart (1906–2000), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hobart (Indiana)
 Hobart (Kalifornien)
 Hobart (Kansas)
 Hobart (Kentucky)
 Hobart (Louisiana)
 Hobart (Michigan)
 Hobart (Missouri)
 Hobart (New York)
 Hobart (Oklahoma)
 Hobart (Pennsylvania)
 Hobart (Washington)
 Hobart (Wisconsin), im Brown County
 Hobart Mills (Kalifornien)

Siehe auch:
 HMAS Hobart, nach der tasmanischen Stadt benannte Kriegsschiffe der australischen Marine
 Hobart Rock, Klippenfelsen vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik
 Hobart Township
 Hobart’s Funnies, modifizierte Panzerfahrzeuge im Zweiten Weltkrieg